Pressigny puede referirse a: 

 Pressigny, comuna francesa situada en Alto Marne.
 Pressigny, comuna francesa situada en Deux-Sèvres.